Kills steht für:
 The Kills, britisch-amerikanische Rockband
 Natalia Kills (* 1986), britische Sängerin

Siehe auch:
 Kils
 Kilz
 Kiltz